Haploskupina L1 může znamenat:

Haploskupina L1 (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
Haploskupina L1 (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA